La Guerre des clans (titre original : Warrior Cats) est une série de livres de fantasy écrite par Erin Hunter, nom de plume collectif des auteurs Kate Cary, Cherith Baldry, Tui Sutherland et de l'éditrice Victoria Holmes. Cet article présente les personnages de La Guerre des clans, qui sont pour la plupart des chats.

La Hiérarchie et le fonctionnement des clans 
Dans la forêt, il existe quatre Clans de chats : le Clan du Tonnerre, celui du Vent, de la Rivière et de l’Ombre. Chaque Clan possède un chef, à qui le Clan des Étoiles (les ancêtres) a donné neuf vies ainsi qu’un nom commençant par « Étoile » (exemple : Étoile de Feu, chef du Clan du Tonnerre après Étoile Bleue entre le  et le ). Le Clan des Étoiles est un immense clan de chats composé des esprits des chats morts qui guident et envoient parfois des visions prophétiques ( en rêve ou vision ) aux Clans, la plupart du temps aux guérisseurs. Le ou la chef d’un clan doit nommer un lieutenant qui plus tard, lorsque le meneur mourra, deviendra chef à son tour. Un guerrier ne peut pas devenir lieutenant si il ou elle n'a pas formé d'apprenti, sauf dans le cas de Griffe de Ronce, qui en a eu un juste après son baptême de lieutenant mai, c'était un cas spéciale car le Clan des Étoiles à envoyer un rêve pour faire comprendre qu'il devait devenir lieutenant. 

Chaque clan possède un(e) guérisseur(se) qui reçoit les messages du Clan des Étoiles et soigne les chats malades ou blessés de son clan, mais ne peut pas avoir de petits ou de compagnon. La grande majorité des chats sont des guerriers ; ce sont ceux qui se battent, chassent et accomplissent les patrouilles tout en respectant le code du guerrier. Ces guerriers entraînent des apprentis qui deviendront, plus tard, des guerriers à leur tour à la suite d'une cérémonie qui les fait passer de novice au rang de guerrier. Cette cérémonie est accomplie par le chef, le guérisseur, le novice et son mentor, avec la participation du reste du clan. Les chats âgés ou gravement handicapés deviennent des anciens. Lorsqu’une guerrière a des petits, elle devient une reine, elle s’installe donc dans la pouponnière ( là où les chatons et les reines dorment et passent la plupart de leur temps ). Les chatons ne peuvent devenir apprentis qu’à l’âge de six lunes. Les clans peuvent également avoir un chat ou une chatte apprenti guérisseur qui, après plusieurs lunes d’enseignement, devient le nouveau guérisseur.

Les guérisseurs doivent, toutes les demi-lunes, se rendre aux Hautes Pierres ( ou à la Source de Lune à partir du cycle 3 ) pour partager des rêves avec le Clan des Étoiles. Ils ne connaissent pas de rivalité avec les guérisseurs des autres clans ni d’ailleurs avec les Clans eux-mêmes, s’entraidant régulièrement. Ils n’ont pas le droit d’avoir de compagnon ou de petits, de manière à rester attentifs aux Clans et à leur mission. Certains guérisseurs ont été d’abord entraînés pour devenir guerriers et se sont reconvertis en guérisseurs : Petite Feuille, Museau Cendré, Œil de Geai, Plume de Flamme. D'autres sont devenus guerriers puis apprentis guérisseurs et enfin guérisseurs : Croc Jaune, Patte de Pierre, Papillon, Petit Orage et Cœur de Faucon. De même, un apprenti guérisseur peut devenir apprenti guerrier mais c'est beaucoup plus rare : Nuage de Houx devient apprentie guérisseuse puis se rend compte qu'elle est meilleure en guerrière et laisse son frère a son poste. Si un guérisseur trouve qu'il n'est plus digne de l'être, il peut se retirer et devenir guerrier sauf s'il n'a pas formé d'apprentis : Feuille de Lune.

Les Fonctions 

Au sein des clans :
 Le chef : Il dirige le clan, reçoit neuf vies de la part du clan des Étoiles, nomme les apprentis, guerriers, mentors, lieutenants et anciens.
 Le lieutenant : Il aide le chef et s'occupe de tout ce qui concerne la composition des patrouilles, chasse et ceux qui vont à l'Assemblée. Il remplace le chef quand celui-ci meurt. Quand l'ancien lieutenant meurt, le nouveau doit être choisi avant minuit. 
 Le guérisseur : Il soigne les blessés du clan et communique avec le Clan des Étoiles.
 Les guerriers : Ils chassent, font des patrouilles et forment des apprentis. Lorsqu'une guerrière attend des chatons, elle devient reine et va à la pouponnière.
 Les apprentis : Aussi appelés les novices, ils sont formés par des guerriers dès l'âge de six lunes.
 Les reines : Ce sont les guerrières pleines ou en train d'allaiter.
 Les chatons : Ils sont à la pouponnière avec leur mère. Ils deviennent apprentis à partir de 6 lunes (mois).
 Les anciens : Ce sont les chats les plus âgés du clan, l'ayant servi loyalement pendant de longues lunes ou des chats grièvement blessés (comme Longue Plume, qui est devenu aveugle, ou Pelage de Pierre qui a été grièvement blessé a l'épaule).

Dans la Tribu de l'Eau Vive, les chatons sont prédestinés à être soigneurs, garde-caverne ou chasse-proies :
 Soigneur : Il est chef de tribu et guérisseur en même temps. Il nomme les chatons, apprentis, guerriers, mentors, lieutenants et anciens et aussi guérisseur, il soigne les blessés du clan et communique avec la tribu de la chasse éternelle, il communique avec eux dans une grotte appelé grotte au pointes rocheuse.
 Garde-Caverne : Ils protègent la caverne et les chasse-proies pendant la chasse contre des dangers potentiels comme les aigles.
 Chasse-Proies : Ils sont spécialisés dans la chasse pour nourrir la Tribu.
 Porteuses : équivalent des reines
 Aspirants : équivalent des apprentis

Le Choix des noms 

Les chats des Clans ont également un système de noms spéciaux. La première partie du nom change en fonction des événements de la vie, tandis que la seconde partie du nom accompagne le chat toute sa vie.

Les chatons reçoivent leur nom dès leur naissance, généralement composé de « Petit » (exemple : Petit Renard) ou « Patte » (exemple : Patte d'Or), mais il y a quelques exceptions (exemple : Boule de Suie).

Lorsque les chatons deviennent apprentis, le chef du Clan transforme « Petit » ou « Patte » en « Nuage » (exemple : Petit Écureuil devient Nuage d'Écureuil).

Une fois devenus guerriers, le chef du Clan, avec l’aide du Clan des Étoiles, leur donne un autre début de nom (exemples : Aile, Bois, Cœur, Croc, Griffe etc.), ainsi Nuage de Feu qui devient Cœur de Feu. Les chats doivent, très souvent, leur nom à leur pelage, à leur physique ou à leur comportement. Étoile de Feu doit son nom à son pelage couleur feu, Museau Cendré à son museau gris.

Lorsqu’un lieutenant devient chef, le guérisseur organise une cérémonie (à la Pierre de Lune du début du premier cycle au troisième livre du second cycle, puis à la Source de Lune). Pendant la cérémonie, le nouveau meneur partage des rêves avec le Clan des Étoiles, rêves dans lesquels il reçoit ses neuf vies, qui sont données par neuf membres du Clan des Étoiles. Ces derniers sont la plupart du temps d’anciens amis qui étaient très proches du nouveau chef, mais il peut s’agir de chats qui lui sont également inconnus, de chats qui lui doivent beaucoup. Le chat reçoit également son nouveau nom, commençant par « Étoile » (Exemple: Etoile Bleue, Etoile de Feuille, Etoile Noire, Etoile de Brume, Etoile du Léopard).

Parfois, les chats reçoivent de nouveaux noms après un accident. Par exemple, quand Nuage Blanc fut défiguré par un chien, Etoile Bleue l'a appelé "Sans Visage", et quand un blaireau a arraché la queue a Queue de Moineau, il est devenu "Demi-Queue".

Les Personnages principaux du premier au troisième cycle

 Clan du Tonnerre : Étoile de Feu (brave, intelligent et loyal), Griffe de Ronce (intelligent, gentil et bon), Poil d'Écureuil (de forte volonté, honnête et courageuse) Feuille de Lune (calme et douce), Nuage de Geai (toujours en conflit et fâché, capable d'aller dans les rêves des autres et de voir l'avenir des chats), Nuage de Lion (Fort, Féroce et courageux) et Nuage de Houx (prudente et diplomatique) appartiennent à celui-ci. Les autres personnages principaux sont Étoile Bleue (sage, bien-aimée, intelligente et gentille), Plume Grise (robuste et gai), Tempête de Sable (la plus rapide et la meilleure chasseuse du Clan) , Flocon de Neige (confiant et têtu)
 Clan de la Rivière : Etoile du Léopard (très forte au combat et ambitieuse) Patte de Brume (espiègle et intelligente) Jolie Plume (gentille et patiente),Plume de Faucon (mystérieux et calculateur) et Papillon (gentille, loyale, ne crois pas au Clan des Étoiles)
 Clan du Vent : Plume de Jais (de volonté forte et farouchement loyal)
 Clan de l'Ombre : Étoile du Tigre (puissant, cruel et ambitieux).

Les personnages principaux du quatrième cycle 

Clan du Tonnerre :Étoile de Feu (brave, intelligent et loyal), Griffe de Ronce (intelligent, gentil et bon), Pelage de Lion (Fort, Féroce et courageux), Œil de Geai (toujours en conflit et fâché, capable d'aller dans les rêves des autres et de voir l'avenir des chats), Feuille de Lys (Loyale, intelligente et réfléchis), Aile de colombe (Douée, gentille et très proche de sa sœur, Feuille de Lis).
Clan de la rivière : Étoile de Brume (espiègle et intelligente), Papillon (gentille, loyale, ne croyant pas au Clan des Étoiles)
Clan du vent :Étoile solitaire (Froid, ambitieux, juste)
Clan de l'ombre :Étoile de Jais (Distant, loyal et prêt à se battre), Cœur de Tigre (Loyal et courageux), Plume de flamme (Bon, loyal et juste)
Clan des Étoiles : Les chats ayant été justes et loyaux envers le Code du Guerrier.
Forêt sombre : Étoile de Tigre (puissant, cruel et ambitieux), Ombre d'érable (cruelle et sanguinaire), Plume de faucon (Ambitieux et sans scrupules), Griffe d'épines (Sanguinaire, cruel et ambitieux)

Les Clans 
Il y a quatre clans : le Clan du Tonnerre, le Clan de la Rivière, le Clan du Vent et le Clan de l'Ombre. Ils se réunissent sur une petite ile près du Clan de la Rivière lors des Assemblés. Les Assemblés sont une trêve, entre les Clans où les Clans peuvent discuter en paix en oubliant leurs haines, les chefs racontent les dernières nouvelles de leur clan et certaines disputes entre certains Clans. Seuls les Guérisseurs ou Guérisseuses peuvent aller et venir sur le territoire des Clans pour transmettre des messages du Clans des Étoiles ou pour s'aider à soigner les graves blessés.

Chats solitaires et autres personnages 

À ces Clans et tribus, s’ajoutent les personnages suivants :

 Chats vivants près de l'ancienne forêt :
 Ficelle : gros chat domestique noir et blanc.
 Gerboise : mâle noir et blanc qui vit près d'une ferme, de l’autre côté de la forêt.
 Nuage de Jais : petit chat noir au poil lustré, avec une tache blanche sur la poitrine et sur le bout de la queue, ancien apprenti du Clan du Tonnerre qui vit avec Gerboise.
 Princesse : sœur d’Étoile de Feu, chatte domestique brun clair aux pattes et au poitrail et aux pattes blancs, mère de Flocon de Neige.
 Grisette : jolie chatte domestique tigrée brune qui vit dans l’ancienne maison d’Étoile de Feu.
 Jessie : chatte domestique tigrée aux yeux bleus.
 Sasha : chatte errante au pelage fauve (Mère de Papillon et de Plume de Faucon).
Fléau : Petit chat au pelage noir et aux yeux bleus glacés (chef du Clan du Sang)
 Animaux ayant aidé les Quatre Clans durant le Grand Périple :
 Minuit : blaireau vivant près de la mer et qui s’adonne à la contemplation des étoiles.
 Isidore : vieux chat errant vivant par delà les montagnes, guidant les élus vers la mer.

 Animaux qui habitent sur le nouveau territoire des Quatre Clans :
 Pacha : mâle musculeux gris et blanc qui vit dans une grange près du territoire des chevaux (autrefois avec Chipie).
 Câline : petite chatte au pelage gris et blanc vivant avec Pacha (autrefois avec Chipie).
 Spot : chien terrier noir et blanc qui habite avec les Bipèdes près du territoire des chevaux.
 Sol : matou solitaire brun et clair a poil long et aux yeux jaune pâle.

Chats vivant près du territoire de la Tribu :
 Foudre
 Nerveux
 Flora
 Torsade